"Vox Populi" (latinul: a nép hangja) a Jericho című amerikai sorozat első évadának tizenegyedik epizódja.

Ismertető 

Az epizód elején Robert Hawkins üzenetet kap a számítógépére, mely így szól: "Megvan az áruló. Lépj kapcsolatba velünk amilyen gyorsan csak tudsz". Hawkins éppen a választ kezdi írni, amikor a fia arra kéri, hogy tanítsa meg focizni.

Dale felfedezi Gracie Leigh élettelen testét egy vértócsában a boltjában. Mitchell Cafferty megérkezik a helyszínelésre, és azt állítja, hogy Jonah Prowse a tettes, azonban Green polgármester kételkedik. Gray Anderson is a helyszínre érkezik, a városlakók dühét pedig a saját politikai céljainak elérésére használja fel. A súlyosan sérült Jonah feltűnik Emily házánál, mivel állítása szerint Mitchell vágta meg.

Jake Green Hawkins házához siet, ahol Robert segítségét kéri Jonah megkeresésére. Emily házához sietnek, feltételezve hogy Jonah odament. Velük egyidőben érkezik meg a házhoz Gray néhány felfegyverzett emberrel ugyanebből a célból, azonban Jake megakadályozza a ház átkutatásában. Jake belép a házba, ahol Jonahba botlik aki szerint Mitchell ölte meg Graciet. Később elmondja, hogy Mitchel rátámadt, azonban le tudta ütni egy feszítővassal, így el tudott menekülni. Elég komolyan vérzik közben a karján ejtett sérülésből, így Jake a bárban iszogató Kenchy segítségét kéri Jonah sebeinek ellátására. Prowse sebei bekötözése után lepihen.

Gail elmondja Dalenek, hogy a szülei halála után Gracie megváltoztatta a végrendeletét, és az egész boltját Dalere hagyta. Mitchell később szóváltásba keveredik Dalelel a boltjában, majd kést szorít a torkához, és megfenyegeti, hogyha nem feleznek a bevételeken akkor Dale is úgy végzi mint a bolt előző tulajdonosa, Gracie.

Gray embereivel később elfogja a menekülő Jonahot. Másnap Gray Andersont megválasztják Jericho új polgármesterévé, aki első beszédében elrendeli a repülőkről ledobott élelmiszer szétosztását, valamint megígéri Gracie gyilkosának gyors és biztos igazságszolgáltatását. A beszéd után felkészül Jonah kivégzésére miután bűnösnek találta egy rögtönzött bíróságon. Dale, Jake és az apja éppen időben érkeznek, hogy megmentsék Jonah életét: rábeszélik Grayt, hogy vonja vissza az ítéletét.
Jonahot felmentik, de száműzik a városból. Mielőtt elhagyná a várost, Jonah rendbehozza a kapcsolatát a lányával, Emilyvel.

Az ünnepségen Jake Emilyvel táncol a bárban, majd amikor már majdnem megcsókolnák egymást Eric jelenik meg, és sürgősen az utcára hívja őket, mivel egy kisebb embertömeg érkezett meg Jerichoba gyalog, piszkos ruhákban. Emily felismeri a menekültek között a vőlegényét, Rogert. Közben Dale mellbelövi Mitchellt, majd zavartalanul továbbáll.

Az epizód közben Hawkins egy újabb üzenetet kap, amely a koordinátái megadására szólítja fel. Már majdnem elküldi a pontos adatait, aztán meggondolja magát, és azt írja, hogy "Lelepleztek. Folytassátok nélkülem." - ezzel eleget téve feleségének tett ígéretének, mely szerint ezentúl vége a titokzatos terveknek és a rendőrségnek nyújtott segítségnek. Az epizód végén egy újabb üzenetet kap: "Meg kell beszélnünk, hogy miért hazudsz nekünk." - majd egy műhold kép jelenik meg róla a képernyőn, amint a kisfiával focizik. A kép után az üzenet így végződik: "Hamarosan találkozunk."

1x11